Канцелярії:

Україна 
 Генеральна військова канцелярія — найвища адміністративна установа Гетьманщини в 17-18 століттях.
 Генеральна скарбова канцелярія — найвища фінансова установа гетьманського уряду у 1723-81 роках в Україні.
 Полкова канцелярія — установа полкової адміністрації в Україні у другій половині 17-18 століть.

Ватикан 
 Апостольська канцелярія — одна зі стародавніх інституцій Римської курії.

Німеччина 
 Партійна канцелярія НСДАП — вищий партійний орган НСДАП, створений на базі Штабу заступника фюрера 12-13 травня 1941 року, після того, як 10 травня 1941 заступник Гітлера Рудольф Гесс вилетів до Великої Британії.
 Рейхсканцелярія — традиційна назва відомства рейхсканцлера у Німеччині з 1871 по 1945 рік.

Естонія 
 Державна канцелярія Естонії — апарат управління республіки Естонія.

Швеція 
 Канцелярія (державна установа в Швеції) — державна установа Швеції в XVI–XIX ст.

Казахстан 
 Канцелярія Прем'єр-Міністра Республіки Казахстан — державний орган у складі уряду Республіки Казахстан, що здійснює координацію діяльності державних органів, функції контролю і інші функції, передбачені законодавством та відповідним положенням, а також уповноваженим державним органом з захисту державних таємниць та забезпечення інформаційної безпеки.

Росія та СРСР 
 Таємна канцелярія — орган політичного розшуку і суду в Російській Імперії в XVIII столітті.

Міжнародні організації 
 Канцелярія Високого представника по найменш розвиненим країнам, країнам, що розвиваються, які не мають виходу до моря, і малим острівним державам, що розвиваються (United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States) — орган ООН, що відповідає за координацію діяльності, вжиття заходів та контроль за ходом здійснення програм, спрямованих на забезпечення сталого розвитку найменш розвинених країн, малих острівних держав і країн, що розвиваються, які не мають виходу до моря.

Канцелярії